Појам Јозефов може да се односи на:
 Јозефов (Мазовско војводство),
 Јозефов (Лублинско војводство),